Sweet Country steht für:

 Sweet Country, Originaltitel von Geliebtes Land, griechisch-US-amerikanischer Film von Michael Cacoyannis (1987) 
 Sweet Country (2017), australischer Film von Warwick Thornton